Nikola Tesla steht für:

* Nikola Tesla (1856–1943), Erfinder, Physiker und Elektroingenieur

Beiname:
 Nikola-Tesla-Flughafen Belgrad, Serbien
 Wärmekraftwerke Nikola Tesla, Serbien

Siehe auch:
 Nikola-Tesla-Museum (Begriffsklärung)